TMN steht für:
 Telecommunications-Management-Network, OSI-Modell für das Management von Netzwerkelementen
 Telecomunicações Móveis Nacionais, portugiesisches Telekommunikationsunternehmen
 The Movie Network, ein kanadischer, englischsprachiger Pay-TV-Sender
 TrackMania Nations, eine Rennspielserie von Nadeo
 Tuberomammilärer Nucleus, ein Kerngebiet des Hypothalamus
 Flugplatz Tamana (IATA-Code), Flughafen im Inselstaat Kiribati
 Tasman Cargo Airlines (ICAO-Code), australische Frachtfluggesellschaft
 Bahnhof Münsingen (DS100-Code), deutscher Bahnhof

tmn steht für:
 Taman (Sprache) (ISO-639-3-Code), südsulawesische Sprache auf Borneo

TMN